«Goin’ Down» — песня британской певицы Мелани Си, написанная для её дебютного сольного альбома Northern Star. Была выпущена в качестве заглавного сингла с альбома в конце сентября 1999 года. Получила смешанные отзывы критиков. В Великобритании сингл достиг 4-го места. Вторая песня Мелани Си, достигшая Топ-5.

Список композиций 
These are the formats and track listings of major single releases of «Goin' Down».

 CD single 
 «Goin' Down» (Radio version) — 3:35
 «Ga Ga» — 3:49
 «Angel on My Shoulder» — 3:48

 CD single 
 «Goin' Down» (Single version) — 3:35
 «Ga Ga» — 3:49
 «I Want You Back» — 3:18
 «Goin' Down» music video

Официальные версии 
 «Goin' Down» (Album Version) / (Single Version) / (Radio Version) — 3:35
 «Goin' Down» (Live) — 3:35
 «Goin' Down» (Live Acoustic Version) — 3:39

Чарты

Примечание

Песни Мелани Си